As-Sàlih Ismaïl (vers 1203-1251), soldà aiúbida de Damasc (1237 i 1239-1245)
 As-Sàlih Ismaïl (segle XIII), efímer atabeg de Mossul de la dinastia lúlida
 As-Sàlih Ismaïl, soldà mameluc
 As-Sàlih Ismaïl, emir zengita d'Alep i Damasc